Li Yan (officier) (mort en 234), officier chinois de la dynastie des Han
Li Yan (patinage de vitesse sur piste courte) (née en 1968), patineuse de vitesse sur piste courte chinoise
Li Yan (volley-ball) (née en 1976), joueuse de volley-ball chinoise
Li Yan (cyclisme) (née en 1980), coureuse cycliste chinoise
Li Yan (football, 1980) (né en 1980), footballeur chinois
Li Yan (football, 1984) (né en 1984), footballeur chinois